

Abbreviazioni 
Hob. – Hoboken-Verzeichnis, catalogo delle composizioni di Franz Joseph Haydn

Codici 
 HOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lea County, Hobbs (Nuovo Messico), Stati Uniti